Astacos (Astacus) fou un déu grec, fill de Posidó i la nimfa Òlbia. Va donar el seu nom a la ciutat d'Astacos a Bitínia, que més tard fou Nicomèdia.

Referències 
 Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, (William Smith, 1849)
 Dictionary of Greek and Roman Geography (William Smith, 1854)

Déus olímpics menors